Mittelbruch bezeichnet:

 Mittelbruch (Brandenburg), Insel im Fluss Havel in Brandenburg an der Havel
 Mittelbruch (Groß Kreutz), Insel im Fluss Havel in Groß Kreutz
 Mittelbruch (Potsdam-Mittelmark), eine Bruchlandschaft auf der Havelinsel Töplitz
 Mittelbruch (Berlin-Buch), ein Naturschutzgebiet in Berlin-Buch
 Mittelbruch, ehemals im Landkreis Friedeberg Nm., Wohnplatz in der Woiwodschaft Lebus in Polen; siehe: Międzybłocie (Stare Kurowo)
Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Mittelbruch